Чока́ев — фамилия. Известные носители:
 Чокаев, Каты Зайндинович (1929—2021) — российский филолог.
 Чокаев, Мустафа (1890—1941) — казахский общественный и политический деятель.